Teukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Teukkajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (33 ha)
Teukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755101-174926), sjö i Kiruna kommun,  (4,24 ha)
Teukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755180-175096), sjö i Kiruna kommun,  (30,5 ha)
Teukkajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (21,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn